Geschiedenis van New York (stad), voor de historie van de stad New York
 Geschiedenis van New York (staat), voor de historie van de staat New York